Поляньский — фамилия; имеет женскую форму Поляньская.
 Поляньский, Богуслав Эугениуш (более известен как О́йген Пола́нски; род. 1986) — польский футболист, полузащитник.
 Поляньский, Павел (род. 1990) — польский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Поляньский, Роман (более известен как Пола́нски, имя при рождении Ра́ймунд Ро́ман Ли́блинг; род. 1933) — польский и французский кинорежиссёр.

 См. также 
 Полянский